Патри́сия Милларде́ (; 24 марта 1957, Мон-де-Марсан, Франция — 13 апреля 2020, Рим, Италия) — французская актриса. Известность ей принесла роль судьи Сильвии Конти в итальянском детективном сериале «Спрут».

Биография 

Родилась 24 марта 1957 года в Мон-де-Марсане. Дебютировала в кино в возрасте 21 года. Снялась более чем в тридцати кино- и телефильмах во Франции, Италии, Германии, США. С 1990 года жила в Италии, в Риме. Была замужем за Randy Casterman. В разводе. 

Скончалась 13 апреля 2020 года в Риме, в больнице Сан-Камилло от сердечной недостаточности.

Фильмография 

 1980 — Крысиные бега
 1982 — Бум 2 - девушка из компании Феликса
 1982 — Стрельбы
 1982 — Мой дорогой, ты мерзавец
 1983 — Смертельная поездка
 1983 — Сэндии
 1984 — 
 1987 — Страховка на смерть
 1989 — Спрут 4 - судья Сильвия Конти
 1989—1991 Коплан
 1990 — Ночное солнце
 1990 — Спрут 5 - судья Сильвия Конти
 1991 — Чёрное сердце
 1991 — Роковая ошибка. (режиссёр Ф. Де Луиджи)
 1992—1994 Элен и ребята
 1992 — Джо и Милу
 1992 — Горячий шоколад
 1992 — Спрут 6 - судья Сильвия Конти
 1993 — Жестокая справедливость
 1995 — Спрут 7 - судья Сильвия Конти
 2000 — Спрут 10 - судья Сильвия Конти
 2002 — Салон красоты 2
 2003 — Салон красоты 3

Примечания

Ссылки 

Умершие от сердечной недостаточности